Profesorul Liviu Nicolescu () a fost un important reprezentant al școlii românești de geometrie, având contribuții esențiale în domeniul geometriei diferențiale, grupurilor Lie și geometriei sintetice.  A dezvoltat geometria algebrelor de deformare, fiind și coautor al primei monografii dedicate acestui subiect. Este de menționat că școala românească de geometrie este printre cele mai importante pe plan mondial. Lucrările sale științifice au fost publicate în prestigioase reviste din străinătate (ex.Math.Nachrichten,Comptes Rendus de l’ Academie des Sciences de Paris, Rend.Circ.Mat.Palermo,Tensor)

Valoarea contribuțiilor sale științifice a fost recunoscută de către Academia Română prin acordarea premiului „Gheorghe Țițeica” în anul 1985.

Biografie 

Liviu Nicolescu s-a născut la 1 septembrie 1940, în orașul Săliște, județul Sibiu, România.  În 1963 absolvă cursurile Facultății de Matematică a Universității din București. Remarcat de Acad.Prof. Gheorghe Vrânceanu, sub conducerea științifică a acestuia, susține în 1977 teza de doctorat în matematici cu titlul „Spații cu caracteristice drepte”.

A urmat o carieră universitară de peste 45 de ani, în care a parcurs toate treptele academice: preparator (1963-1964), asistent (1964-1978), lector (1978-1991), conferențiar (1991-1999) și profesor universitar din 1999 la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității din București. A predat cursuri de Geometrie, Geometrie diferențială, Grupuri Lie, Teoria curbelor și suprafețelor și Istoria matematicii.

A fost Secretarul științific al Facultății de Matematică și Informatică a Universității din București în perioada 2000-2003.

Timp de 10 ani (1990-2000) a fost șeful Catedrei de geometrie a Facultății de Matematică și Informatică a Universității din București.

Lucrări publicate
Liviu Nicolescu a publicat ( în țară și străinătate) peste 118 lucrări și 20 de cărți de specialitate.

Lucrări publicate (selecție):

 Conexiuni pe varietăți diferențiabile. Tip. Univ. București, (1980), (cu S.Ianus, I.Popovici, D.Smaranda, I.Teodorescu).
 Capitole speciale de geometrie diferențială. Tip. Univ. București, (1981), (cu S.Dragomir, S.Ianus, C.Paun, I.Popovici, D.C.Rădulescu, D.Smaranda, I.Teodorescu, A.Turtoi).
 Algebre și grupuri Lie. Exemple. Aplicații geometrice. Tip. Univ. București, (1982), (cu I.Popovici).
 Geometrie diferențială. Culegere de probleme. Tip. Univ. București, (1982).
 Geometria algebrelor de deformare. Tip. Univ. București, (1983), (cu M. Martin și Gh. Vrânceanu).
 Lecții de grupuri Lie. Tip. Univ. București, (1984).
 Geometrie. Curbe și hipersuprafețe in spații euclidiene. Tip. Univ. București, (1985).
 Culegere de probleme de geometrie. Capitole speciale de varietăți diferențiabile și topologie algebrică. Tip. Univ. București, (1986), (cu I.Pop și G.Pripoae).
 Teoreme și probleme de geometrie elementară. Tip. Univ. București, (1986), (cu V.Boskoff).
 Culegere de probleme de grupuri Lie. Tip. Univ. București, (1987), (cu I.Pop și G.Pripoae).
 Culegere de probleme de geometrie diferențială. Tip. Univ. București, (1987), (cu G.Pripoae).
 Grupuri și algebre Lie. Tip. Univ. București, (1988), (ed. II-a 1990, ed. III-a 1993).
 Curs de geometrie. Tip. Univ. Bucharest, (1989), (ed. II-a 1990, ed. III-a 1996 la Ed. Univ. București).
 Probleme practice de geometrie. Ed. Tehnică București, (1990), (cu V.Boskoff).
 Geometrie diferențială. Tip. Univ. București, (1992), (ed II-a 1994), (cu G.Pripoae).
 Metode de rezolvare a problemelor de geometrie. Ed. Univ. București, (1993), (cu Al.Bumbacea, A.Catana, P.Horja, G.G.Niculescu, N.Oprea, C.Zara), (ediția a doua 1998, ediția a treia 2005).
 Teoreme și probleme de grupuri Lie. Ed. Univ. București, (1996), (cu G.Pripoae și C.Zara).
 Geometrie diferențială (Probleme, aplicații). Editura Fundației "România de mâine", 1999, 456 p. (În colaborare cu I.E.Hirica, S.Leiko, G.Pripoae).
 Curs de geometrie (Ediție revăzută și adăugită). Editura Fundației "România de mâine", 2002.
 Grupuri Lie (Ediție revăzută și adăugită), Ed. Univ. București (2004, 2006)      
 Les courbes caractéristiques des espaces riemanniens Vn conformement euclidiens, Math. Nachrichten, 69 (1975) 285-289.
 Une extension des variétés de Weyl et de Lyra, Ann. Fac. Sci. Kinshasa, Zaire, Section Math.-Phys., vol.II, (1976) 143-152.
 Sur l'algèbre de déformation associée à une variété de Weyl, Ann. Fac. Sci. Kinshasa, Zaire, Section Math.-Phys., vol.III, nr.1, (1977) 79-88.
 Directions caractéristiques et l'analyse spectrale des operateurs quadratiques, Ann. Fac. Sci. Kinshasa, Zaire, Section Math.-Phys., vol.I, nr.1, (1975) 227-241 (cu G. Isac).
 Sur l'algèbre associée à un champ tensoriel de type (1,2), Acta Math.Acad. Sci. Hungaricae, 31 (1-2), (1978) 27-35 (cu M. Martin).
 Les espaces de Riemann en representation subgéodésique, Tensor N.S. 32 (1978) 183-187.
 Einige Bemerkungen über die Deformations Algebra, Abh. Math. Sem. der Univ. Hamburg, Band 49 (1979) 244-253 (cu M. Martin).
 On semi-symmetric metric connection, Tensor N. S. 35 (1981) 40-44.
 Sur la géométrie de l'algèbre associée à un champ tensoriel du type (1,2), Tensor N. S. 38 (1982) 235-241.
 Champs presque F-principaux, Publ. Math. Debrecen, 32 (1985) 85-91.
 Champs F-spéciaux, Tensor N. S. 42 (1985) 191-197.
 Courbes m-caractéristiques, Tensor N. S. 42 (1985) 198-204.
 Sur les courbes m-principales, Tensor N. S. 46 (1987) 204-208.
 ω special fields in the deformation algebra, Demonstratio Math. XXI, 3, (1988) 665-676 (cu N. Soare).
 Hypersurfaces de type semisimetrique dans Rvn+1, Acta Sci. Math. 54 (1990) 83-87, (cu G. Pripoae).
 Quasi-connexions de Golab, Demonstratio Math., XXVI, 1, (1993) 23-31.
 Quasi-connexions compatibles avec des f-quasi-structures de Weyl, Tensor N. S. 52, 1, (1993) 7-13.
 Sur les variétés riemanniennes satisfaisant à RQ = 0, C. R. Acad. Sci. Paris, 322, S. I, (1996), 389-392, (cu G. Pripoae).
 Quelques applications géometriques des dérivations dans l'algèbre de déformation de deux connexions linéaires, Tensor N. S. 57 (1996), 27-37.
 On para-kahlerian manifolds M (J,g) and on skew-symmetric Killing vector fields carried by M, Portugaliae Math., 54, f.2, (1997), 215-228 (cu I.Mihai si R. Rosca)
 On exact 2-para Sasakian manifolds, Rend. Circ. Math. Palermo 48 (1999), 223-236 (in colaborare cu I. Mihai si R. Rosca).
 On the Riemmanian manifolds with birecurrent Ricci tensor, Libertas Math. XIX (1999), 59-63 (in colaborare cu T. Oprea).
 On Weyl structures, Rend. Circ. Mat. Palermo 53 (2004), 390-400 (in colaborare cu I. E. Hirica).
 Sur la représentation géodésique des espaces de Riemann, An. Univ. București, MatematicaXXVIII (1979) 69-74.
 Sur les espaces de Riemann conformement euclidiens, Rev. Roum. Math. Pures Appl., XXIV, 5 (1979) 759-773 (cu I. Teodorescu).
 Directions caractéristiques à une paire des connections linéaires sur une variété de Banach, An. St. Univ. "Al.I.Cuza", Iași, Sect. 1. XXV, 2 (1979) 349-354. (cu M. Anastasiei).
 On the (∇, F, S)-subpaths, Bull. Math. Soc. Sci. Math. RSR 23, (71), 2 (1979) 177-182 (cu M. Martin).
 On the algebra of deformation associated to a conformally euclidean space, (in Romanian) Proc. Nat. Coll. Geom. Top. Cluj-Napoca (1978) 270-280 (cu I. Teodorescu).
 Connections linéaires compatibles à des structures de Weyl, Bull. Math. Soc. Sci. Math. RSR 24 (72), 3, (1980) 285-298.
 Champs speciaux dans l'algèbre de déformation, An. Univ. București, Matematica XXX, (1981) 39-48.
 Über die Spezialkurven, Bull. Math. Soc. Sci. Math. RSR 25 (73), 4, (1981) 411-414.
 Champs presque spéciaux dans l`algèbre de déformation, An. St. Univ. "Al.I.Cuza", Iași, Sect. 1. XX (1981) 171-176.
 Champs presque principaux dans l'algèbre de déformation, Rev. Roum. Math. Pures Appl. XXVI, 8 (1981) 611-616.
 Über die Hauptkurven, Bull. Math. Soc. Sci. Math. RSR 25 (75), 3, (1981) 301-304 (cu Fl. Nicolescu).
 Des champs (F1; ...; Fm)-caracteristiques, An. Univ. București, Matematica XIX, (1981) 13-22 (cu S. Leico).
 Des champs subcarateristiques, Bull. Math. Soc. Sci. Math. RSR 26, (74), 2 (1982) 59-70 (cu N. Soare).
 Champs principaux dans l'algèbre de déformation, Bull. Math. Soc. Sci. Math. RSR 27, (75), 1 (1983) 75-82.
 On Pseudo-Riemannian spaces in geodesic correspondence, (in Romanian) Proc. Nat. Colloq. Geom. Top. Bușteni (1981) 249-257.
 Sur une paire de métriques de Riemann, Proc. Nat. Colloq. Geom. Top. Cluj-Napoca (1982) 79-80.
 Des courbes nilpotentes, Mathematica, 23 (46), 2, (1981) 245-255.
 On Riemann spaces in geodesic correspondence, (in Romanian) Proc. Nat. Colloq. Geom. Top. Bușteni (1981) 390-396. (cu I. Teodorescu).
 Un théorème sur les métriques pseudo-riemanniennes conformes, An. St. Univ. "Al.I.Cuza", Iași, Sect. 1. XXIX (1983) 63-70.
 Sur la représentation géodésique et subgéodesique des espaces de Riemann, An. Univ. București, Matematica XXXII (1983) 57-63.
 Quelques rémarques concernant les champs presque Ξ-principaux, Proc. Rom. Nat. Colloq. Geom. Top. Piatra-Neamț (1983) 167-170. (cu G.Pripoae).
 Sur une classe de courbes, Proc. Rom. Nat. Colloq. Geom. Top., Timișoara (1984) 182-187.
 Champs (F, Ξ)-planes dans l'algèbre associée à un champ tensoriel de type (1,2), Proc. Rom. Nat. Colloq. Geom. Top., Timișoara (1984) 188-193, (cu G. Pripoae).
 Champs presque Ξ-principaux dans l'algebre associée à un champ tensoriel de type (1,2), An. St. Univ. "Al.I.Cuza", Iași, Sect. 1. XXX (1984) 79-88, (cu G. Pripoae).
 Connexions de Lyra Ξ-principales, An. Univ. București, Matematica XXIII (1984) 69-74, (cu G. Pripoae).
 Champs F-principaux, Bull. Math. Soc. Sci. Math. RSR 29, (77), 4, (1985) 331-337.
 Geometrical objects in the deformation algebra associated to a couple of invariant linear connections on a Lie group, (in Romanian) Stud. Cerc. Mat. 37, 4, (1985) 342-346.
 Courbes (F1; ...; Fm; X1; ...; Xs) caractéristiques, An. Univ. București, Matematica XXIV (1985) 30-39, (cu S. Leico).
 Structures algèbriques génerées par certaines propriétés géométriques, An. Univ. București, Matematica XXV (1986) 57-64, (cu G. Pripoae).
 Quelques applications géométriques des proprietés de nilpotence et d'idempotence, Bull. Math. Soc. Sci. Math. RSR

Referințe

Note

Vezi și

Legături externe 

Matematicieni români
Profesori universitari români